Jankov Most (srp.: Јанков Мост, rumunjski: Iancăid) je naselje u Banatu u Vojvodini u sastavu općine Zrenjanin.

Stanovništvo
U naselju Jankov Most živi 636 stanovnika, od toga 543 punoljetna stanovnika, a prosječna starost stanovništva iznosi 48,2 godina (45,3 kod muškaraca i 51,2 kod žena). U naselju ima 237 domaćinstava, a prosječan broj članova po domaćinstvu je 2,68.

Izvor

Vanjske poveznice 

 Karte, položaj i vremenska prognoza

Naselja u Vojvodini
Banat
Općina Zrenjanin